Пресика се може односити на:
 Пресика (Лабин), насељено место у саставу града Лабина, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Пресика (Врбовско), насељено место у саставу града Врбовског, Горанско-приморска жупанија, Република Хрватска
 Пресика (Љутомер), насељено место у саставу општине Љутомер, Република Словенија